Александр Андреевич Свечи́н (1878, Одесса — 1938, Москва) — русский и советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог; автор классического труда «Стратегия» (1927), генерал-майор (1916), комдив (1936). В ходе сталинских репрессий в РККА обвинён в шпионаже и расстрелян. После смерти Сталина реабилитирован ().

Биография 
Родился в семье полковника Андрея Михайловича Свечина, начальника штаба 34-й пехотной дивизии, закончившего военную службу в чине генерал-лейтенанта командиром 2-й бригады 18-й пехотной дивизии. Старший брат Михаил — кавалерийский офицер (гвардейский кирасир), генерал-лейтенант, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Служба в царской армии 

Окончил Второй кадетский корпус (1895) и два класса Михайловского артиллерийского училища по I разряду (1897). В августе 1897 года произведён в подпоручики с назначением в 46-ю (с января 1898 года – 43-я) артиллерийскую бригаду Виленского военного округа, где проходил службу до апреля 1900 года в должностях помощника заведующего бригадной учебной командой и дивизионного адъютанта. С 1899 г. публиковался в прессе, подписываясь инициалами «А. С»:  Окончил Николаевскую Академию Генерального штаба в 1903 г. по I разряду, причислен к Генеральному штабу. Участник Русско-японской; (командир роты 22-го Восточно-Сибирского полка, обер-офицер для поручений при штабе 16-го армейского корпуса, затем при управлении генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии) и Первой мировой (для поручений при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего, командир 6-го Финляндского стрелкового полка, начальник штаба 7-й пехотной дивизии, начальник отдельной Черноморской морской дивизии, и. д. начальника штаба 5-й армии) войн. Последнее воинское звание в царской армии — генерал-майор (1916 г.).

Служба в РККА 
С марта 1918 года перешёл на сторону большевиков. Был сразу назначен военным руководителем Смоленского района Западной завесы, затем — начальник Всероссийского главного штаба. Вступил в разногласия с Главнокомандующим вооруженными силами Советской республики Иоакимом Вацетисом. Председатель Революционного военного совета республики Лев Троцкий, наслышанный о склонности Свечина к научной работе и желавший устранить конфликт, назначил его преподавателем Академии Генерального штаба РККА. С октября 1918 года Свечин работает в Академии Генштаба (с 1921 года — Военная академия РККА), занимает пост главного руководителя военных академий РККА по истории военного искусства и по стратегии. Здесь полностью развернулся его талант военного педагога и писателя.

Академик РАН, 6-й секретарь Совета безопасности РФ А.А. Кокошин отмечает, что Свечина "отличала исключительная гражданская и научная честность, трезвость в суждениях"

Репрессии 
Арестовывался в 1930 году по делу «Национального центра», но был отпущен. Повторно арестован в феврале 1931 года по делу «Весна» и осуждён в июле на 5 лет лагерей. Однако уже в феврале 1932 года был освобождён. В соответствии с архивными данными ФСБ РФ, используемыми в специальной монографии А.А. Кокошина о Свечине, последний был арестован в 1931 г. постановлением некоего Морякова, уполномоченного 4-го отдела Особого отдела ОГПУ, который обвинил Александра Андреевича в «к/р (контрреволюционной. — А.К.) деятельности». При по­вторном рассмотрении дела Свечина в ОГПУ выяснилось, что Свечин «по существу предъявленного ему обвинения не до­прашивался» и никаких доказательств его вины, кроме его по­казаний на семи допросах в феврале—марте 1931 г., не имеется. При этом отмечалось, что «показания Свечина неконкретны, в них в основном написаны его настроения после октябрьской Социалистической революции, встречи с другими б/офицерами (бывшими. — А.К.) царской армии и разговоры, которые они между собой». Вернулся на службу в РККА: сначала в Разведывательном управлении Генерального штаба, затем — во вновь образованной в 1936 году Академии Генерального штаба РККА. Последнее воинское звание в РККА — комдив.

По архивным данным Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, приводимым А.А. Кокошиным, в аттестации Свечина отмечалась весьма плодотворная работа Свечина в центральном аппарате советской военной разведки. В частности, в этом документе говорилось следующее: «Свечин выполнял ряд работ по специальным заданиям, из которых наиболее актуальны:

1.  Очерк истории военного искусства в Японии.

2.  Военно-географическое описание Маньчжурии.

3.  Военно-географическое описание Кореи.

4.   Справочник по вооруженным силам Японии.

5.   Ряд справок и докладов по русско-японской войне 1904-1905 гг. и японской военной доктрине».

При этом отмечалось, что Свечин «в повседневной работе проявляет высокую производительность труда исполнительность, аккуратность и дисциплинированность. Его консультации и разработки приносят большую пользу делу».

Кокошин пишет о том, что в 1936 г. встал вопрос о переводе Свечина вновь на преподавательскую работу, это решалось на уровне наркома обороны. Руководство Разведуправления РККА предприняло большие усилия, чтобы сохранить его в составе этого подразделения наркомата обороны. В докладной записке на имя наркома обороны Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова от 13 мая 1936 г. тогдаш­ний начальник Разведуправления РККА комкор С.П. Урицкий писал: «Состоящего в распоряжении Разведывательного управ­ления комдива Свечина предполагают назначить руководите­лем в Академию Генерального штаба. Прошу Вас, товарищ На­родный комиссар, не санкционировать этого перемещения». Урицкий обосновывал это, в том числе, следующими соображениями: "Комдив Свечин отлично знает западный и дальневосточный театр и является основным работником информации, обеспечивающим представление грамотных материалов"; "кроме того, комдив Свечин располагает и разведывательным опытом; в свое время Свечин выполнял агентурную работу в Восточной Пруссии, обладает опытом, который ценен для Разведывательного управления". Общее заключение Урицкого было таково: «...перевод ком­дива Свечина в Академию Генштаба нецелесообразен...». На данную докладную была получена следующая резолюция наркома Ворошилова: «К сожалению, я не могу согласиться с В. доводами — т. Свечина нужно откомандировать в АГШ. К.В. 19.5.36 г.». Против этого решения Урицкий уже возражать не мог.

Последний арест последовал 30 декабря 1937 года. В ходе следствия Свечин ни в чём не сознался и никого не оговорил. Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 26 июля 1938 года на 139 человек, № 107, по представлению И. И. Шапиро. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов.

Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская область) 29 июля 1938 года. Реабилитирован 8 сентября 1956 года.

Научная деятельность 
Определяющее влияние на взгляды и военно-теоретические поиски Свечина оказали работы А. В. Суворова, А. И. Хатова, Н. В. Медема, П. А. Языкова, М. И. Драгомирова, Н. П. Михневича, Ю. Верди-дю-Вернуа, Х. Дельбрюка, К. фон Клаузевица и др.

Вклад в военную науку 
Исследователи научного наследия Свечина называют его «русским Клаузевицем». А. А. Свечин внёс значительный вклад в развитие военной науки и военного искусства. В 1920-х годах А. А. Свечин выдвинул концепцию стратегической обороны, или «стратегии измора», предсказав, что ближайшая будущая война будет вестись на истощение военных и экономических ресурсов её участников. Учёный полагал, что для точного прогноза будущих войн и их последствий важно не только посчитать, сколько у врага оружия и техники, но и правильно оценить промышленно-экономический потенциал своей страны, равно как и неприятеля. Поэтому исследованию проблемы экономической мобилизации и влиянию экономики на ход войны Свечин уделял особенное внимание. Выдающийся теоретик утверждал, что в будущем войны, в которых столкнутся сильные противники, будут принимать затяжной характер с использованием разнообразных форм вооружённой борьбы. Свечин и его сторонники всячески предостерегали от упования на быстрые успехи в расчёте на реализацию идей «стратегии сокрушения», которая якобы позволит решить исход войны блестящей серией наступательных операций в кратчайшие сроки. Кроме того, Свечин ввёл в научный оборот понятие «оперативное искусство» и обосновал объективные предпосылки его зарождения как связующего звена между стратегией и тактикой, чем способствовал возникновению новой самостоятельной области военного искусства. Также в своих работах А. А. Свечин развил идею «перманентной мобилизации», которая сыграла ключевую роль в событиях 1941—1942 гг. Помимо прочего, Свечин разработал, конкретизировал и ввёл в научный оборот понятия: «политическое оружие», «политическое разложение», «политическая устойчивость», «политическая подготовка к войне» и др. По мнению учёного, война представляет собой «не лекарство от внутренних болезней государства, а серьёзнейший экзамен здоровья внутренней политики».

Многие его прогнозы во второй мировой войне оправдались. В частности, А. А. Свечин ещё в 1925 году указал на Польшу как точку начала новой мировой войны. Учёный неоднократно обращал внимание на возможность захвата противником части территории СССР и в связи с этим считал, что промышленность страны должна быть сосредоточена на Урале, так как этот регион будет сравнительно мало уязвим во время ведения боевых действий с внешним противником. Предостерегал также от дальнейшей концентрации промышленности и населения в Ленинграде, уязвимом для окружения из-за его географического положения.

Генерал-полковник В.М. Барынькин писал о предвидениях Свечина: "Взгляды Свечина на характер буду­щей войны, влияние на ее ход и исход всей совокуп­ности политических, экономических и военно-тех­нических возможностей противоборствующих сто­рон, многовариантность планирования стратегиче­ских действий, их характер с началом войны и т.д. в целом оказались правильными и в значительной мере подтвердились в годы Второй мировой войны".

Кокошин, говоря о последствиях отказа от учета военно-научных исследований Свечина в советской военной стратегии, отмечал: "Игнорирование высшим государственно-партийным руководством и командованием РККА разработок А. А. Свечина по военной стратегии исключительно дорого стоило нашей стране — оно привело к допол­нительным многомиллионным потерям нашего наро­да в войне 1941-1945 гг., к гигантскому материально­му ущербу, утрате огромных, не восстанавливаемых культурных ценностей... Можно с высокой степенью уверен­ности говорить о том, что реализация глубоко про­работанных предложений Свечина применительно к начальному периоду Великой Отечественной вой­ны привела бы к гораздо более раннему разгрому гитлеровской военной машины".

А. А. Свечин считал важным системный подход к изучаемым явлениям. Выступал против слепого подражания авторитетам и бездумного следования шаблонам. Постоянно подчёркивал глубокую диалектическую взаимосвязь боевой практики, теории и истории. Труды А. А. Свечина до сегодняшнего дня не утратили своей актуальности, представляют ценность для современной системы военных знаний и являются предметом изучения.

Главным научным трудом А.А. Свечина является его монография "Стратегия", увидевшая свет двумя последовательными изданиями в 1926 и 1927 гг. А.А. Кокошин следующим образом оценил эту работу: "Труд Свечина «Стратегия» высится во времени и про­странстве как сложная, многомерная пирамида поли­тико-военной, военно-стратегической, оперативной, тактической, военно-стратегической мысли, профес­сионализма, ответственности перед своим народом, перед нашими Вооруженными силами, возвышающа­яся над всем, что было создано до него и после него, вплоть до нашего времени. В этом труде Свечин по­мимо высоконаучного подхода к вопросам военной стратегии, тонкого знания нюансов этого предмета продемонстрировал многоплановое, поразительное видение и мировой политики, и мировой экономики и глубокое понимание особенности исторического развития нашей страны, нашего народа, нашей на­циональной психологии".

Военно-научное наследие А. А. Свечина состоит из 20 монографий, 256 статей, 192 рецензий и семи переводов.

Отзывы современников 
 Р. А. Муклевич: «Весьма талантливый человек, остроумный, пр. Свечин является ценнейшим профессором в Военной академии. Его занятия по стратегии, благодаря неизменной оригинальности замысла, всегда простого и остроумного, являлись в настоящем учебном году одним из больших достижений на старшем курсе (прикладные занятия по стратегии — отчетная работа командира корпуса), игра, которой пр. Свечин руководил на доп[олнительном] курсе, по оригинальности концепции, содержательности задания была чрезвычайно интересной и увлекла дополнительный курс постановкой проблем, близких к действительности, и весьма напоминающих, дающих прообраз будущих положений Красной Армии во время ее развертывания. <…> Свечин — самый выдающийся профессор Академии».
 М. Н. Тухачевский: «Свечин марксистом не был и никогда им не хотел быть. В теоретических своих положениях Свечин всячески восстаёт против возможности наступления Красной Армии против капиталистических стран. Сознательно или бессознательно он является агентом интервенции империализма».

 Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (23.06.1904);
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1906);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (06.12.1909);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (22.10.1914);
 мечи к ордену Святого Владимира 3-й ст. (18.04.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 21.10.1916);
 Георгиевское оружие (ВП 14.11.1916).

 Труды 
 Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со многими прим. из последней кампании: В 2 ч. — 2-е изд., доп. и перераб. авт. — СПб., 1907. Ч. 1. — 140 с.: ил. Ч. 2. — 63 с.
 Предрассудки и боевая действительность. — СПб., 1907. — 136 с.
 В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения. — Варшава, 1908. — 260 с.: схем.
 Воздухоплавание в Германии. — СПб., 1910. — 40 с.: ил.
 Русско-японская война 1904—05 гг. по документальным данным труда военной исторической комиссии и другим источникам. — СПб., 1910. — 387 с.: карт.
Военные действия в Маньчжурии в 1904—05 гг. // История русской армии и флота. Вып. XIV: Русско-японская война. — M., 1912. — С. 59—182: ил.; схем.
 Тактические уроки Русско-японской войны. — СПб.: Офицерская стрелковая школа, 1912.
Конспект II части курса военного искусства: Лекции, чит. в Акад. Генер. штаба РККА в 1919—20 г.г. — М.: Акад. Генер. штаба РККА, 1920: [РГВА. Ф. 11. Оп. 12. Д. 17. Л. 4].
Полк в наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая — 10 июня 1916 года) // Стрелковый журнал, 1920. — № 1. — С. 41—77.
Стрелковые доктрины и опыт войны // Стрелковый журнал, 1920. — № 1. — С. 5—13. — Подпись: A.C.
 История военного искусства: [В 3 ч.]. — М.; Л.: Высш. воен. ред. совет, 1922—1923.; 2-е изд. — 1925.
Наполеоновские войны // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. — 7-е изд. — M., [1927]. — Т. 45, ч. 1. — Стб. 216—228.
 Стратегия. — М.: Госвоениздат, 1926; 2-е изд. — М.: Военный вестник, 1927.
 Переиздание: М.: Кучково поле, 2003.
 Эволюция военного искусства: В 2 т. — М.; Л.: Госиздат, 1927—1928.
 Переиздание: [М.] : Акад. проект : Кучково поле, 2002.
 
 Переиздание: М.: Ассоциация «Военная книга»: Кучково поле, 2005.
 Тактика // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат. — М., [1929]. — Т. 41, ч. 6. — Стб. 718—727.
 Стратегия // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат. — М., [1930]. — Т. 41, ч. 4.
 Клаузевиц. — М.: Журнально-газетное объединение, 1935. — 288 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей Сер. биогр.; Вып. 13—14 (61—62)).
 Стратегия XX века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904—1905 гг. — М.: Акад. Генер.штаба РККА, 1937. — 140 с.

 Переводные труды 
 Варшавские укрепления / (Пер. с нем ст. в № 10 «Militär-Wochenblatt», 1908 г.) // Сведения из области военного дела за границей. — Варшава, 1908. — № 11. — С. 65—72.Бранденбург Н. Е., кап. Указания для наступления ползком и самоокапывания в полевом бою / Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. — Варшава, 1908. — № 11. — Прил. — С. 1—16.Кюльман Ф. Германские идеи о подготовке и ведении боя / Пер. с франц. Генерального Штаба капитан А. Свечин // Сведения из области военного дела за границей. — Варшава, 1908. — № 12. — Прил. — С. 1—45.Лёффлер О., майор.Тактика санитарной службы на поле сражения / Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. — Варшава, 1908. — № 10. — Прил. — С. 1—76.; № 11. — Прил. — С. 77—125: черт., карт. 
Устав полевой службы германской армии: 22 марта 1908 г. / Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. — Варшава, 1908. — № 12. — С. 1—160. (Совместно с Пестичем Е. Ф., Желтышевым В. А., Батюшиным Н. С. и др.)
 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—18 гг. / Пер. с нем. под ред. А. Свечина. Т. 1—2. — М., 1923—24.
 Стратегия в трудах военных классиков. Т.1. / Редакция, вступительная статья и комментарии А. Свечина. — М., 1924; Т. 2. / Под ред. А. Свечина. — М., 1926.

 Примечания 

 Литература 
 Кокошин А. А.  А.А. Свечин о войне и политике // Международная жизнь, 1988, № 10. С. 133-142.
 Кокошин А. А., Лобов В. Н. Предвидение. (Генерал Свечин об эволюции военного искусства) // Знамя, 1990, № 2. С. 170-182.
 Кокошин А.А. Армия и политика. Советская военно-политическая и военно-стратегическая мысль, 1918-1991 годы. — М.: Международные отношения,   1995.  —   288   с.   — ISBN 5-7133-0857-Х.Гареев М. А. Уроки А. Свечина для наших дней // Военная мысль, 1998, № 4. С. 28-39.
 Кокошин А. А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр Андреевич Свечин: о его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. — М.: Издательство Московского университета, 2013. — 404 с. — (Политико-военные проблемы современных международных отношений). — ISBN 978-5-211-06488-1.
 
 

 Ссылки 

 Война и мир генерала Свечина 
 Думби Ю. Ф. Александр Андреевич Свечин (1878—1938). Библиографический указатель. — М., 2000.
 Думби Ю. Ф.'' Военная и научная деятельность Александра Андреевича Свечина: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — М., 2000. — 383 с. — Библиогр.: с. 235—256.
 Белозеров Василий. Неудобный мыслитель
 Александр Свечин и его вклад в развитие военной мысли 
 
 д/ф Война против своих. Игнатьев. Корнилов. Махров (НТВ, 2015)

Генерал-майоры (Российская империя)
Военные теоретики
Педагоги России
Александр Андреевич
Выпускники Второго кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Реабилитированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Военачальники, репрессированные в СССР
Репрессированные по делу «Весна»
Казнённые в 1938 году